O Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996 premiou Ronaldo, é o jogador mais novo a conquistar, com apenas 20 anos.

Resultado

Ver também 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA